

Geografia 
 Gora Beljaeva – nunatak della Mac-Robertson Land, Antartico

Persone 
 Ekaterina Beljaeva – tuffatrice russa
 Natal'ja Beljaeva – pallavolista russo-turca

Pagine correlate 
 Beljaev